Лапино — деревня в Нерехтском районе Костромской области. Входит в состав Волжского сельского поселения.

История 
В 1962 г. указом президиума ВС РСФСР деревня Пешево переименована в Лапино.

Население

Примечания 

Населённые пункты Нерехтского района